Acreción puede referirse a:

 La acreción en geología, proceso de la téctonica de placas.
 El acrecimiento, concepto en astronomía y astrofísica.